Андер:
 Андер (Ander) - баскский вариант имени Андрей.
 Андер — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Андер, Алоиз (1821—1864) — богемский тенор и оперный певец.
 Андер, Альфред (1873—1910) — шведский преступник, а также единственный человек в истории Швеции, казнённый при помощи гильотины.
 Андер, Ева (1928—2004) — немецкая пианистка и музыкальный педагог.
 Андер-э-Кондон — коммуна во Франции, находится в регионе Рона-Альпы.